Трес Флечас има више значења:

 Трес Флечас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Трес Флечас (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику